R93 peut faire référence à :
 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Terrible (R93), un porte-avions de la Royal Navy ;
 HMS Vigilant (R93), un destroyer de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres